L'ESC Saint-Étienne (École supérieure de commerce de Saint-Étienne) était une école supérieure de commerce et de management située sur le cours Fauriel à Saint-Étienne, en France, l'école a cessé ses activités en 2015 en rejoignant EM Lyon Business School.

Histoire 
Fondée en 1963 par la CCI de Saint-Étienne / Montbrison, l'ESC Saint-Étienne est installée dans les locaux historiques construits en 1894 pour abriter la Manufacture Française d’Armes et Cycles, renommée en 1948 Manufrance.

À l'origine dénommée Institut supérieur de gestion et de commerce, elle entre en 1991 dans le réseau des Écoles supérieures de commerce et adhère à la banque commune d’épreuves pour prendre son nom d’aujourd’hui ESC Saint-Étienne.

L'arrêt des programmes de l'ESC Saint-Étienne en 2015 a été suivi d'une reprise des locaux par EM Lyon Business School et Eklya School of Business.

Cursus possibles 
 Bachelor Management Commercial et International
 Bachelor en alternance
 Programme Grande École
 M.S. Management du Développement Durable & de la RSE
 M.S. Centre de Management des Achats
 M.S. Supply Chain Management

Références

Enseignement supérieur à Saint-Étienne
École française de commerce-gestion disparue
EM Lyon Business School